"Cimone" pode ser:

 Cimone, comuna italiana do Trentino-Alto Ádige
 Tonezza del Cimone, comuna italiana do Véneto
 Monte Cimone

Ver também
 Címon

Desambiguações de topônimos